Spannung steht für:

 Elektrische Spannung, eine physikalische Größe, die das spezifische Arbeitsvermögen der Ladung angibt (Formelzeichen U)
 Mechanische Spannung, über einen Querschnitt verteilte Kraft pro Flächeneinheit, welche beide Seiten gegenseitig aufeinander ausüben
 Thermische Spannung (Mechanik), thermisch induzierte mechanische Spannung ohne äußeren Krafteinfluss
 Magnetische Spannung, in der Elektrodynamik das Wegintegral über die magnetische Feldstärke H
 Anspannung (Psychologie), eine aus psychischer Belastung folgende Spannung oder Anspannung
 Spannung oder Unruhe im Sinne von Neugier
 Suspense, ein Gefühl der gespannten Erwartung bei Zuschauern oder Lesern eines Werkes
 Tonus, den Spannungszustand der Muskulatur
 Ringspannung, Bindungsenergie in Form von chemischer Spannung
 Körperspannung, körperliche Grundspannung, die der menschliche Körper braucht, um sich halten und bewegen zu können
 Zulässige Spannung in der Festigkeitslehre

Eine Bespannung steht für:

 die Oberfläche (Stoff) von Perkussionsinstrumenten, siehe Perkussion (Musik)
 das Besaiten (Stoff) eines Tennis-, Squash- oder Badmintonschlägers

Siehe auch:
 Spann
 Spannen
 Verspannung (Begriffsklärung)
 Anspannung
 Erregung (Medizin)
 Spannungen
 Vorspannung